Conway se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kevin W. Conway
 Kenneth E. Conway